Ordningslagen kan syfta på:

 Ordningslagen (Finland) – en lag i Finland med syfte att främja allmän ordning och säkerhet, främst på allmän plats.
 Ordningslagen (Sverige) – en lag i Sverige, som innehåller föreskrifter om allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och föreskrifter om allmän ordning och säkerhet.